The Young Gods (TYG) — рок-гурт із Швейцарії, що грає у стилі пост-індастріал.

Дискографія 

Студійні альбоми

Примітки